Az burját ábécé a burját nyelv írására használatos. A jelenleg is használt cirill írást 1917-ben alakították ki. Előtte az ujgur-mongol írást használták, majd 1931 és 1939 között egy módosított latin írást használtak.

Az ábécé
A magánhangzók hosszúságát a betű megkettőzésével jelölik: аа/яа, ы/ий, оо/ёо, өө/ёө, уу/юу, үү/юу.

Az 1931-es ábécé
Az 1931 és 1939 között használt ábécé betűrendje a következő volt:
Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Өө Pp Rr Ss Şş Tt Uu Vv Xx Yy Zz Ƶƶ

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Ujgur-mongol írás
 Mongol cirill ábécé

További információk
Transliteraion of Non-Roman Scripts 

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék